Fráncfort (en alemán Frankfurt, de frank 'pueblo franco' y fort 'vado'; 'vado de los francos') es el nombre de dos ciudades de Alemania:

 Fráncfort del Meno o Fráncfort (Frankfurt am Main en alemán), importante ciudad en el estado de Hesse, centro financiero del país.
 Fráncfort del Óder (Frankfurt an der Oder en alemán), pequeña localidad en el estado de Brandemburgo.

También puede hacer referencia a:
 El área metropolitana formada por Fráncfort y sus localidades satélite.
 El Gran Ducado de Fráncfort, que existió entre 1810 y 1813.
 La salchicha de Frankfurt, embutido típico de Fráncfort del Meno.
 Harry G. Frankfurt (1929), profesor emérito de la Universidad de Princeton.
 En su variante Franckfurt, seudónimo conjunto de los historietistas españoles Alfons López y Rafael Vaquer, autores de series como Atasco-Star.

zh:法蘭克福 (消歧義)#德國